Двірцева площа — площа у Львові
 Двірцева площа — площа в Санкт-Петербурзі
 Двірцева площа — площа в Гатчині
 Двірцева площа — площа в Петергофі

Див. також 

 Вулиця Двірцева

Площі